Costellazioni – singolo di  Antonino Spadaccino del 2011
 Costellazioni – EP di  Antonino Spadaccino del 2011
 Costellazioni – album de Le luci della centrale elettrica del 2014